

Sigle 
 Partitional Around Medioid  – Algoritmo di clustering partitivo
 Passante Autostradale di Mestre
 Peptidoglicina Alpha-amilante Monoossigenasi  – enzima necessario per la bioattivazione dei peptidi
 Più A Meno – catena di supermercati del gruppo PAM
 Pluggable authentication modules  – librerie Linux per l'autenticazione utente
 Pont-à-Mousson  – comune della Meurthe e Mosella (Francia)
 Pressione arteriosa media
 Programma Alimentare Mondiale
 Pulse-amplitude modulation  – modulazione di ampiezza di impulso
 Point accepted mutations – un insieme di matrici usate in bioinformatica per l'allineamento di due sequenze

Aziende
 Gruppo PAM  – azienda di grande distribuzione e ristorazione

Chimica 
 PAM – pralidossima mesilato

Codici 
 PAM – codice aeroportuale IATA della base aerea Tyndall Air Force Base, Panama City (Stati Uniti d'America)
 pam – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua kapampangan
 PAM – codice ISO 3166-2:PH della Provincia di Pampanga (Filippine)
 PAM – codice ISO 3166-2:VU di Penama (Vanuatu)

Onomastica
 Pam – diminutivo del nome proprio di persona femminile Pamela

Personaggi
 Pam – personaggio della saga di Venerdì 13
 Pam – personaggio de Mew Mew - Amiche vincenti

Persone
 Sam Pam – ex calciatore nigeriano